Sezon 1932/1933 był 9. sezonem Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej w Szwecji. Tytułu nie obroniła drużyna AIK Fotboll. Nowym mistrzem Szwecji został zespół Helsingborgs IF.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Allsvenskan

Bibliografia 
 RSSSF

1932 w piłce nożnej
1933 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
1932 w Szwecji
1933 w Europie